Feldgraben ist ein Gewässername:

 Feldgraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Neunstetten, Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Feldgraben, oberster Abschnittsname des Berwanger Bachs bis Kirchardt, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Feldgraben (Beurer Bach), rechter Zufluss des Beurer Bachs (zum Bruderbach, zur Kleinen Dhron) nach Beuren (Hochwald), Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Feldgraben (Bibart), rechter Zufluss der Bibart gegenüber Altenspeckfeld, Markt Bibart, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern 
 Feldgraben (Fluelsbach), rechter Zufluss des Fluelsbachs (zum Kelsbach, zur Prüm) bei Euscheid, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Feldgraben (Fredersdorfer Mühlenfließ) – siehe unten → Feldgraben Birkenheim
 Feldgraben (Friedenbach), teils auch Friedenbach, linker Zufluss des Friedenbachyś (zur Kleinen Dhron) bei Naurath (Wald), Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Feldgraben (Lachgraben), linker Zufluss des Lachgrabens (zum Modenbach) an der Ortsgemeindengrenze von Venningen zu Altdorf, beide im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Feldgraben (Mörschgraben), rechter Zufluss des Mörschgrabens (zum Wiesbach) bei Ensheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Feldgraben (Rußbach), linker Zufluss des Rußbachs (zur Lauter) vor Schweighofen, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Feldgraben (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs (zum Rehbach) vor Iggelheim, Ortsgemeinde Böhl-Iggelheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Feldgraben (Vils), linker Zufluss der Vils (zur Donau) bei Gainstorf, Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern

 Feldgraben Birkenheim oder Flachsgraben, linker Zufluss des Fredersdorfer Mühlenfließes zwischen Berkheim und Kleinschönebeck, beide in der Gemeinde Schöneiche bei Berlin, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Siehe auch:
 Bodenfeldgraben
 Feldbach
 Hoffeldgraben